Jean Chandioux (1849-1915), homme politique français ;
 Yannick Chandioux (1975- ), footballeur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme